Урожайнівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Урожайнівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Урожайнівська сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район